Гуго Вінченц Ческі а Санта Кроче (), ( 18 листопада 1915 —  2 лютого 2006) — італійський аристократ, граф Ческі а Санта Кроче, син графа Джованні Ческі а Санта Кроче та принцеси Луїзи цу Віндіш-Грец.

Біографія 
Гуго Вінченц народився 18 листопада 1915 у Гонобіці. Він був третьою дитиною та старшим сином в родині графа Джованні Ческі а Санта Кроче та його дружини Луїзи цу Віндіш-Грец. Хлопчик мав старшого брата Алоїза та сестру Крістіану. Згодом в сім'ї народилися ще четверо дітей.

У віці 32 років Гуго Вінченц взяв шлюб із 24-річною баронесою Єлизаветою Анною Венцель фон Штернбах, старшою донькою барона фон Штернбаха. Весілля відбулося 5 липня 1948 у Штерцині-Віпітено в Південному Тиролі. У подружжя народилося троє дітей:
Ізабелла (нар.1949) — дружина Карла Йозефа фон Ерла цу Вальдгріз та Лібенах, має четверо дітей;
Андреас  (нар.1951) — граф  Ческі а Санта Кроче, неодружений;
Марія Єлизавета (нар.1955) — дружина Йоганнеса Кутні, має двох дітей.

У травні 1961 молодший брат Гуго, Едвард, взяв шлюб із молодшою сестрою Єлизавети, Леопольдіною.

Гуго Вінченц помер 2 лютого 2006 року в Мерані, досягши віку більше 90 років, як і його матір та бабуся.

Посилання 
 Профіль на Geneall.net 
 Профіль на Genealogics.org 
 Профіль на Thepeerage.com